Три корабля Королевского флота носили название HMS Belleisle, в честь острова Бель-Иль у берегов Бретани, еще один планировался:

 HMS Belleisle — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; захвачен у французов в 1795 году; разобран в 1814 году.
 HMS Belleisle — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1819 году; разобран в 1872 году.
 HMS Belleisle — броненосец, головной корабль одноименного типа; строился для Османской империи, но был куплен Королевским флотом в 1876 году, использовался в качестве корабля береговой обороны; разобран в 1903 году.
 HMS Belleisle — планировался как эсминец, был спущен на воду в 1946 году, но так и не был закончен.